Armilla (indumentària): peça de roba sense mànigues.
 Armilla (Granada): municipi de Granada.